Sopa kan syfta på:

 Sopa – någonting uttjänt som ska slängas, se avfall
 Sopa – att göra rent, se sopning.
 SOPA – ett amerikanskt lagförslag, se Stop Online Piracy Act